Le tournoi El Gouna International féminin 2019 est l'édition féminine du tournoi El Gouna International 2019, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à El Gouna du 17 au 26 avril 2019.

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueuses dont deux wild card Farida Mohamed et Jana Shiha et 16 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour. 

Au premier tour, Nicol David, huit fois championne du monde, échappe de peu à une élimination surprise face à la wild-card Jana Shiha. Au tour suivant, les têtes de série entrent en lice avec la défaite surprise de la  mondiale Joshna Chinappa face à Tinne Gilis, classée au-delà de la  place.

Lors des chocs des quarts de finale, la tête de série  Nour El Tayeb est éliminée par la star américaine Amanda Sobhy qui refait un retard de deux jeux et la championne du monde Nour El Sherbini est sortie par sa compatriote Nouran Gohar.

En finale, la  mondiale et tenante du titre Raneem El Weleily remporte son troisième tournoi d'affilée face à Nouran Gohar, blessée au genou au milieu du quatrième jeu.

Dotation et points 
En 2019, la dotation est de , dotation identique à l'édition masculine. Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 El Gouna International
 El Gouna International masculin 2019
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Féminin 2019
Sport en Égypte en 2019
Sport en avril 2019
PSA World Series 2019